Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1990 war das 14. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 30. März bis zum 1. April 1990 in Gemert statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1989/90.

Geschichte 
Mit einem knappen Sieg im Finale gegen Martin Horn sicherte sich der Belgier  Johan Claessen den Titel. Im Spiel um Platz drei verlor Stefan Galla, der alle Turnierbestleistungen erzielte, gegen Raymond Knoors aus den Niederlanden.

Modus 
Gespielt wurde im Doppel-Knock-out-Modus bis 200 Punkte oder 20 Aufnahmen.

Platzierung in der Endtabelle bei Rundengleichheit:

 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Siegerrunde

Trostrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

1990
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Gemert-Bakel